Аль-Джаза́ири (Джезаири, Джзаири) (букв. «алжирский» или «островной») — нисба, указывающая в большинстве случаев на происхождение из Алжира (также может указывать на связь с другими местами с арабским названием «аль-Джазаир», рус. «Острова»). В настоящее время — фамилия.
Персоналии
 Абд аль-Кадир аль-Джазаири — арабский эмир, национальный герой Алжира.
  — шиитский богослов XVII века.
  — суннитский богослов из Алжира.
  — алжирский политик.
  — иракский министр.
  — один из бывших лидеров Аль-Каиды.
  — сирийская актриса.
  — сирийская актриса.
  — сирийская актриса.
  — алжирский певец.

Населённые пункты
  — деревня в остане Тегеран (Иран).